Турнір за звання чемпіонки світу з шахів проходив від 19 грудня 1949 до 19 січня 1950 року в Москві.

Проводився за рішенням ФІДЕ з метою виявлення нової чемпіонки світу замість Віри Менчик, яка загинула в Лондоні в 1944 році під час II світової війни.

В ньому брали участь 16 шахісток із 12 країн, у тому числі 4 радянські шахістки (склад учасниць визначила ФІДЕ). Турнір завершився переконливою перемогою радянських шахісток: першою чемпіонкою світу серед радянських шахісток стала Людмила Руденко — 11½ очок. 2-е місце посіла Ольга Рубцова — 10½ очок. 3-4-е місця поділили Валентина Бєлова і Єлизавета Бикова — по 10 очок.

Таблиця

Примітки

Література 
 Женский шахматный чемпионат мира. Бюллетень Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете министров СССР. Издание газеты «Вечерняя Москва». № 1—15
 
 Шахматы: Энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 411, 593. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1949 у шахах
1950 у шахах
Шахові турніри в СРСР
Грудень 1949
Січень 1950
1949 у Москві
1950 у Москві